

Codici 
 LNV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Londolovit (Papua Nuova Guinea)

Altro 
 LNV – acronimo della Ligue Nationale de Volley, federazione pallavolistica francese